Okręty US Navy o nazwie USS "Hull", pochodzącej od komodora  Isaaca Hulla:
 Pierwszy "Hull" (DD-7) był niszczycielem typu Bainbridge, który został zwodowany w 1902 i sprzedany w 1921.
 Drugi "Hull" (DD-330) był niszczycielem typu Clemson, który został zwodowany w 1921 i sprzedany w 1931.
 Trzeci "Hull" (DD-350) był niszczycielem typu Farragut, który został zwodowany w 1934 i zniszczony przez tajfun w 1944.
 Czwarty "Hull" (DD-945) był niszczycielem typu Forrest Sherman, który został zwodowany w 1957 i skreślony z listy okrętów floty w 1983.

Zobacz też 
 "Commodore Hull"

Hull